Caravan (aanhangwagen)
 Caravan (band), een Britse muziekgroep
 Caravan (album), hun eerste album
 Caravan (jazznummer), een nummer geschreven door Duke Ellington en Juan Tizol